— японская сэйю.

Биография 
Рина Хонъидзуми родилась 4 февраля 1993 года в префектуре Фукусима. Решение о выборе будущей профессии было принято ей ещё во время учёбы в старшей школе, по окончании которой Хонъидзуми поступила на курсы подготовки сэйю при . В марте 2013 года Рина завершила обучение в этом учебном заведении и заключила контракт с агентством 81 Produce.

Дебют Хонъидзуми в качестве профессиональной актрисы озвучивания состоялся в 2013 году, в котором ей были доверены эпизодические роли в аниме-сериалах  и Duel Masters Victory V3. По итогам 2018 года за главную роль Сааи Якусидзи в сериале Hugtto! Precure Хонъидзуми была удостоена премии Seiyu Awards в номинации «Лучшая начинающая актриса».

Фильмография

Аниме-сериалы 
2013
  (клиент)
 Duel Masters Victory V3 (учитель)
 Kill la Kill (зритель)
2014
  (Байто-тян, эпизоды)
 «Рыцари Тенкай» (школьница)
  (студентка)
2015
 Kyoukai no Rinne (Риннэ Рокудо в детстве)
  (ученица)
2016
  (школьница)
  (Пиппо, Томоэ Цудзи)
 Sailor Moon Crystal (Вилюй)
2017
 Yowamushi Pedal (школьницы)
 BanG Dream! (Маю Кавабата)
  (эпизоды)
  (коллега)
  (школьница)
 Welcome to the Ballroom (подруга Тинацу)
  (Нана Сайгава)
 UQ Holder! (Мег)
  (ребёнок)
  (школьница)
2018
  (девушка)
 Beatless (клерк)
 Hugtto! Precure (Саая Якусидзи)
  (девушка)
   (девушки)
 Tada Never Falls in Love (школьница)
 Wotakoi: Love is Hard for Otaku (одноклассница Наруми)
  (мать из магазина)
  (люди в городе)
  (Кесесера)
  (окружение)
  (медсестра)
 That Time I Got Reincarnated as a Slime (Пирино)
 Zombie Land Saga (Мигикава)
  (девушка)
  (Кодзи Ибуки)
2019
 Kaguya-sama: Love is War (школьница)
  (селянка)
 Wise Man’s Grandchild (Сицили фон Клод)
 Teasing Master Takagi-san (школьница)
  (девушка)
2020
 Plunderer (Хина)
 The Gymnastics Samurai (Рэй Арагаки)

Аниме-фильмы 
Pretty Cure Super Stars! — Саая Якусидзи
Hugtto! Pretty Cure Futari wa Pretty Cure: All Stars Memories — Саая Якусидзи
Eiga Pretty Cure Miracle Universe — Саая Якусидзи

Примечания

Ссылки